Long:
 
 long — тип данных

См. также 
 Лонг (фамилия)
 Long, Long, Long